

  (1876, Langenbrombach, Brombachtal 1960, Darmstadt), un architecte allemand
 Edith Buxbaum (1902, Vienne 1982, Seattle), une analyste de l'enfant américaine d'origine autrichienne
  (1831, Dirlewang 1911, Augsbourg), ingénieur en mécanique allemand, et membre du Reichstag
 Franz Buxbaum (1900, Liebenau, Graz 1979, Fürstenfeld), un botaniste autrichien, spécialiste des cactus
  (1869, Vienne 1948, Londres), une violoncelliste autrichienne
 Johann Christian Buxbaum (1693, Mersebourg 1730, Wermsdorf), un médecin, botaniste et explorateur allemand
 Joshua Buxbaum, «Josh Blake» (* 1975, New York), un acteur et agent immobilier américain
 Monte Buchsbaum, professeur américain de psychiatrie et de radiologie 
  (º  1962, Messel), une architecte allemande
  (º  1930, Griesheim), un juriste américain d'origine allemande
 Roman Buxbaum

Voir aussi 
 Buxbaumia ()
 la laîche de Buxbaum ()
 Neobuxbaumia, un genre de cactus

Références 

Patronyme allemand